Ньон (округ, Франция) (фр. Nyons) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы.
Ньон (округ, Швейцария)